Guilly (Indre)
Guilly (Loiret)